El Comtat (País Valencià), comarca valenciana amb capital a Cocentaina
 Comtat (divisió administrativa), model d'organització territorial d'alguns països com ara:
 Canadà, vegeu comtat (Canadà)
 Estats Units d'Amèrica, vegeu Comtat dels Estats Units
 Croàcia, vegeu Županija
 Irlanda, vegeu comtats d'Irlanda
Regne Unit, vegeu comtat (Regne Unit) 
 Comtat (edat mitjana), domini d'un comte